Municipio de Ogden puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ogden (condado de Champaign, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Champaign.
 Municipio de Ogden (condado de Riley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Riley.
 Municipio de Ogden (condado de Lenawee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lenawee.